Abdeckerei steht für:
 Wohn- und Arbeitsquartier eines Abdeckers
 Abdeckerei (Großmehring), Ortsteil der Gemeinde Großmehring, Landkreis Eichstätt, Bayern
 Abdeckerei (Putlitz), Wohnplatz der Stadt Putlitz, Landkreis Prignitz, Brandenburg
 Tierkörperverwertung

Siehe auch:
 Alte Abdeckerei